Il nome Stephan Kessler può riferirsi a:
Stephan Kessler (1622-1700), pittore austriaco
Stephan Kessler (1959), teologo tedesco
Stephan Kessler (1966), linguista tedesco